Группу 4 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Албании, Венгрии, Греции, Израиля, Лихтенштейна и Португалии. Победитель группы — сборная Португалии вышла напрямую в финальную стадию.

Таблица группы 4 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
5 мячей

  Даниэль Прошшер

  Никос Яннидис

  Омри Альтман

4 мяча

  Лиридон Лятифи
  Шоваль Гозлан

  Гонсалу Пасиенсия

  Андре Силва

3 мяча

  Рей Манай
  Бенце Мерво

  Михаэль Охана
  Гонсалу Гедиш

  Рикарду Орта
  Бруну Фернандеш

2 мяча

  Харис Мавриас
  Дор Хуги
  Жуан Карвалью

  Желсон Мартинш
  Рубен Невиш

  Даниэл Поденсе
  Рубен Семеду

1 мяч

  Казим Ляци
  Херди Пренга
  Милет Рашица
  Эндри Чекичи
  Норберт Балог
  Жомбор Берец
  Борнабаш Беше
  Даниэль Гера
  Жольт Кальмар
  Ласло Кляйнхайслер
  Давид Маркварт
  Доминик Нодь

  Давид Форгач
  Роланд Шоллои
  Анастасиос Донис
  Никос Вергос
  Эфтимис Кулурис
  Таксиархис Фунтас
  Харис Харисис
  Космас Циланидис
  Ияд Абу-Абайд
  Моти Баршазки
  Орен Биттон
  Дин Давид

  Гизахо Гади Кинда
  Дор Перец
  Элиэль Перец
  Деннис Саланович
  Брума
  Рубен Везу
  Диогу Жота
  Жуан Канселу
  Маркуш Лопеш
  Карлуш Мане
  Тобиаш Фигейреду

Автогол

  Яник Фрик (в матче с Венгрией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017